Гран-при Монако 1977 года — шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1977 года. Автогонки прошли 22 мая 1977 года на трассе Монте-Карло.

Джоди Шектер обошёл на старте гонки обладателя поула Джона Уотсона и одержал победу, лидируя на протяжении всей дистанции. Ян Шектер не стартовал в гонке из-за травмы, полученной в квалификации, Клей Регаццони после неудачного выступления в квалификации улетел в США, чтобы подготовиться к гонке Инди 500. В команде «Шэдоу» произошли изменения в составе гонщиков — место Ренцо Дзордзи занял чемпион Европы по автогонкам Формулы-3 1976 года Риккардо Патрезе, для которого гонка в Монако стала дебютом в Формуле-1.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Монако